Panni (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Foggia
Panni (motorfiets), een Hongaars historisch motorfietsmerk